Богатое (, до 2016 года — Мопровское, ) — село,
Мопровский сельский совет,
Солонянский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225083801. Население по переписи 2001 года составляло 284 человека .

Является административным центром Мопровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Водяное,
Григоровка,
Судановка,
Товарищеский Труд и
Тракторное.

Географическое положение 
Село Богатое находится в 1,5 км от левого берега реки Тритузная,
ниже по течению примыкает село Судановка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 Село было основано в 1925 году переселенцами из Царицинского района, и получило название Мопровское в честь «Международной организации помощи борцам революции».

Экономика 
 ООО «Колос».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины